Musée du Land de Coblence
 Musée du Land (Mayence)